Muladi puede referirse a:
 Muladí, persona de un grupo social de la península ibérica en la Edad Media;
 Muladi, división administrativa de Bangladés, o
 Muladi, político indonesio.